Parau peut désigner:
 Paraú,  municipalité brésilienne,
 , plusieurs communes roumaines,
 Parau, une banlieue d'Auckland dans l'Île du Nord de la Nouvelle-Zélande.